Wopp ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wopp (1947–2012), deutscher Sportwissenschaftler
 Paul Wopp (1881– ? ), deutscher Fußballspieler
 Timo Wopp (* 1976), deutscher Kabarettist